Dibrometo de (4, β-fenetilenobis(carbonilmetil))bis(dimetil-2-hidroxietilamónio), ou pelos códigos comuns de identificação. É um composto de Nitrogênio quaternário, formulado em C20H34Br2N2O4. 

Compostos orgânicos
Organobrometos
Compostos aromáticos